Žofie Dorota Pruská (25. ledna 1719 – 13. listopadu 1765) se narodila jako dcera Fridricha Viléma I. a Žofie Dorotey Hannoverské. Sňatkem se stala braniborsko-schwedtskou markraběnkou.

Život

Manželství a potomci 
10. listopadu 1734 se Žofie Dorota v Postupimi provdala za hohenzollernského příbuzného Fridricha Viléma Braniborsko-Schwedtského. Měli spolu pět dětí:
 Bedřiška Braniborsko-Schwedtská (18. prosince 1736 – 9. března 1798), ⚭ 1753 Fridrich II. Evžen Württemberský (1732–1797), württemberský vévoda
 Anna Alžběta Luisa Braniborsko-Schwedtská (22. dubna 1738 – 10. února 1820), ⚭ 1755 August Ferdinand Pruský (1730–1813), pruský princ a velmistr řádu johanitů
 Jiří Filip (10. září 1741 – 28. dubna 1742)
 Filipína Braniborsko-Schwedtská (10. října 1745 – 1. května 1800), ⚭ 1773 Fridrich II. Hesensko-Kasselský (1720–1785), lankrabě hesensko-kasselský
 Jiří Fridrich (3. května 1749 – 13. srpna 1751)
Fridrich Vilém byl o 19 let starší, než princezna a byl nazýván "šílený markrabě", kvůli jeho žertům a hrubému chování. Manželství bylo nešťastné a nakonec žili odděleně: Žofie žila na zámku Montplaisir a Fridrich Vilém na zámku Schwedt.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. ledna
Narození v roce 1719
Úmrtí 13. listopadu
Úmrtí v roce 1765
Hohenzollernové
Pruské princezny
Ženy
Narození v Berlíně